Ruhmannsdorf ist der Ortsname von

 Ruhmannsdorf (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Ruhmannsdorf (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Ruhmannsdorf (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern